«Василиса» — российский исторический фильм 2013 года, а также смонтированный с использованием того же исходного киноматериала одноимённый мини-телесериал из четырёх серий, режиссёр Антон Сиверс. Картина рассказывает о жизни участницы Отечественной войны 1812 года Василисы Кожиной.

История создания 
Первоначально планировалось, что режиссёром фильма будет Дмитрий Месхиев. Выход фильма планировался в 2012 году к 200-летию Отечественной войны 1812 года, однако, реализация замысла затянулась до 2014 года, и режиссёром стал Антон Сиверс.

Специальный показ фильма состоялся в апреле 2014 года в Крыму, а затем в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Виват, кино России!». Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 4 декабря 2014 года. 12 июня 2015 сериал был показан по Первому каналу в Белоруссии.

Сюжет 
Крепостная крестьянка Василиса состоит в романтической связи с дворянином Иваном Рязановым, который обещает ей вольную и венчание, однако с детства помолвлен с девушкой своего круга. К Василисе сватается староста деревни Кожин. Превратно истолковав объяснение Рязанова со своей невестой, Василиса соглашается на брак со старостой. Вскоре после этого начинается Отечественная война. Крестьяне сталкиваются со злоупотреблениями французских солдат и бездействием своего помещика. Василиса решает бороться и организовывает крестьян в партизанский отряд, который нападает на французские обозы, нанося им существенный урон.

В ролях

Мнения критиков 
Борис Иванов отметил высокий уровень съёмок боевых сцен, но посчитал слишком вольной трактовку сюжета.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Первого канала
Фильмы России 2013 года
Исторические фильмы России
Фильмы-биографии России
Военные фильмы России
Исторические фильмы о 1810-х годах
Исторические телесериалы России
Исторические телесериалы о 1810-х годах
Фильмы о Наполеоновских войнах
Фильмы о Российской империи
Фильмы студии «Черепаха»
Фильмы об Отечественной войне 1812 года
Кинофильмы, имеющие телеверсии